Con el término Palhinha nos podemos referir a:

 Rui Teles Palhinha, botánico portugués;
 Jorge Ferreira da Silva, futbolista brasileño apodado Palhinha.
 Vanderlei Eustáquio de Oliveira, futbolista brasileño apodado Palhinha.